Sudice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Sudice, Gemeinde im Okres Opava
Sudice, Gemeinde im Okres Blansko; siehe Sudice u Boskovic
Sudice, Gemeinde im Okres Třebíč; siehe Sudice u Náměště nad Oslavou